Crosia kan syfta på:

 Crosia (fjärilar), släkte med fjärilar
 Crosia, Kalabrien, kommun i Kalabrien, Provincia di Cosenza, Italien